Das singende, klingende Bäumchen ist der Name folgender Filme:

 Das singende, klingende Bäumchen (1957), deutscher Film von Francesco Stefani
 Das singende, klingende Bäumchen (2016), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Eißler
Siehe auch:
 Singing Ringing Tree